Маркови Кулі або Башти Марко () — кілька середньовічних фортець у Північній Македонії, названих на честь короля Марка Мрнявчевича: 
 Маркови Кулі — фортеця в околицях села Кожле
 Маркови Кулі — місто-фортеця та пам'ятка природи поблизу Прилепа
 Маркови Кулі — місто-фортеця на околиці Скоп'є